Sayaguesa puede hacer referencia a:

 Sayaguesa, natural de la comarca española de Sayago.
 Sayaguesa, raza bovina.